Serie B i fotboll 1967/1968 innebar att Palermo, Verona och Pisa gick till Serie A

Slutställning

Nedlyttningskval

Första omgången 
Slutställning

Resultat

Andra omgången 
Slutställning

Resultat

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1967 i Italien
1968 i Italien
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967/1968